Ingeborg Ulfsdotter, inklusive varianter så som Ulvsdotter kan syfta på:

Ingeborg Ulfsdotter (Ulv). Dog mellan 1297 och 1307. Gift med riddaren Knut Matsson (Lejonbjälke)
Ingeborg Ulfsdotter, nunna i Riseberga kloster och dotter till heliga Birgitta och Ulf Gudmarsson.